Фёдор Его́ров: